Ez a szócikk a Shezow című animációs sorozat epizódjait sorolja fel.

Évados áttekintés

Epizódok

Források 
Shezow